Der rosarote Panther (engl. The Pink Panther) steht für:
 Der rosarote Panther (1963), US-amerikanisch-englischer Spielfilm von Blake Edwards (1963)
 Der rosarote Panther (2006), US-amerikanische Filmkomödie von Shawn Levy (2006)
 Der rosarote Panther (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (ab 1964)

Siehe auch:
 Pink-Panther-Reihe
 Pink Panthers
 The Pink Panther Theme
 Der Panther (Begriffsklärung)